Хадза — корінний народ, що проживає на півночі Танзанії.
 Хадза (мова) — мова народу хадза.